Kabinett Cleveland bezeichnet folgende Regierungen der USA unter Grover Cleveland:
Kabinett Cleveland I (1885–1889)
Kabinett Cleveland II (1893–1897)